Nordwind steht für:
 Nordwind, der aus nördlicher Richtung wehende Wind, siehe Windrichtung

Nordwind ist der Name folgender Person:
 Tim (Timothy Jay) Nordwind (* 1976), US-amerikanischer Rockmusiker, Bassist der US-Rockband OK Go

Nordwind ist der Name folgender Schiffe
 Nordwind (Schiff, 1919), ein Haikutter, zwischenzeitlich als Traditionsschiff betrieben
 Nordwind (Schiff, 1939), Ausbildungsyacht der deutschen Kriegsmarine, angebliche Privatyacht von Großadmiral Dönitz
 Nordwind (Schiff, 1945), ein Kriegsfischkutter, der von der Bundesmarine genutzt wurde
 'Nordwind (Schiff, 1958), ein 1958 gebautes deutsches Frachtschiff, welches ab 1967 im Suezkanal für Jahre festsaß

weitere Bedeutungen
 Nordwind (Band): eine deutsche Rechtsrock-Band aus Nürnberg
 Nordwind, ein Platzstein des chinesischen Spiels Mah-Jongg, siehe Mah-Jongg #Die Spielsteine
 Unternehmen Nordwind, eine Offensive der deutschen Streitkräfte im Januar 1945 im Elsass und Lothringen
 einen deutschen Hersteller von Windkraftanlagen: Nordwind (Windkraftanlagenhersteller)
 Nordwind Airlines (IATA-Code: NWS), eine russische Fluggesellschaft
 Nordwind Festival, Festival für Performance und Kunst aus den nordischen und den baltischen Ländern

Siehe auch:
 Die Nordwinds
 Norderwind
 Northwind